rio-pardensi – abitanti di Ribas do Rio Pardo
rio-pardensi – abitanti di Rio Pardo de Minas
rio-pardensi – abitanti di Rio Pardo
rio-pardensi – abitanti di São José do Rio Pardo